Tlahuiltepa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlahuiltepa, Tianguistengo, ort, Hidalgo, 
 Tlahuiltepa (kommun), Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar